Комуністи́чна ву́лиця — назва вулиць у деяких окупованих населених пунктах України, а також колишня назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Комуністична вулиця — вулиця в місті Донецьк.
 Комуністична вулиця — вулиця в місті Севастополь.

 Комуністична вулиця — колишня назва Західної вулиці в місті Баранівка.
 Комуністична вулиця — колишня назва вулиці Сергія Камінського в місті Бориспіль.
 Комуністична вулиця — колишня назва Європейської вулиці в смт Бородянка.
 Комуністична вулиця — колишня назва Спортивної вулиці в смт Буди.
 Комуністична вулиця — колишня назва Броварської вулиці в місті Ізюм.
 Комуністична вулиця — колишня назва вулиці В'ячеслава Катрича в місті Калинівка.
 Комуністична вулиця — колишня назва Трипільської вулиці в місті Київ.
 Комуністична вулиця — колишня назва вулиці Давида Гофштейна в місті Коростишів.
 Комуністична вулиця — колишня назва вулиці Володимира Симоненка в місті Костопіль.
 Комуністична вулиця — колишня назва вулиці Людмили Хохленко в місті Краматорськ.
 Комуністична вулиця — колишня назва вулиці Мартіна Шимановського в місті Кривий Ріг.
 Комуністична вулиця — колишня назва Спортивної вулиці в місті Куп'янськ.
 Комуністична вулиця — колишня назва Короткої вулиці в місті Лисичанськ.
 Комуністична вулиця — колишня назва Весняної вулиці в місті Марганець.
 Комуністична вулиця — колишня назва вулиці Перемоги в смт Новогуйвинське.
 Комуністична вулиця — колишня назва вулиці Антоненка-Давидовича в місті Ромни.
 Комуністична вулиця — колишня назва Софіївської вулиці в смт Свеса.
 Комуністична вулиця — колишня назва Троїцької вулиці в місті Середина-Буда.
 Комуністична вулиця — колишня назва Олександрівської вулиці в місті Умань.
 Комуністична вулиця — колишня назва Знам'янської вулиці в місті Шостка.

Вулиці